La A1 Ethniki 2008-09 fue la edición número 69 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 4 de octubre de 2008 y los playoffs acabaron el 3 de junio de 2009. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El AO Egaleo y el AEL 1964 BC descendieron a la A2 Ethniki, mientras que el Peristeri B.C. y el Ilysiakos B.C. ascendieron desde la A2 Ethniki.

El campeón fue el Panathinaikos, que lograba su trigésimo título, derrotando en la final al Olympiacos B.C. en cuatro partidos.

Equipos

Resultados

Temporada regular

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de A1 Ethniki
 Temporada 2008-09 en eurobasket.com
 Greek Basket League - 2008-09 Standings and Stats

Temporadas de la A1 Ethniki
Baloncesto en 2008
Baloncesto en 2009